Раздрто може бити:

 Раздрто (Брод Моравице), насељено место у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Раздрто (Шентјернеј), насељено место у општина Шентјернеј, Република Словенија 
 Раздрто (Постојна), насељено место у саставу града Постојна, Република Словенија 
 Раздрто Тухељско, насељено место у општини Кумровец, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска